Bánfalva steht für:

 Bánfalva – Sopronbánfalva (Warndorf), Ortsteil von Sopron (Ödenburg), Ungarn
 Bánfalva – Ortsteil von Bánhorváti, Ungarn
 Bánfalva – Gádoros, Ungarn bis 1901
 Mosonbánfalva – Apetlon, Burgenland